Bergshamra – sobborgo della municipalità di Solna
 Bergshamra  – stazione della metropolitana di Stoccolma
 Bergshamra – area urbana dell'Uppland